Сергей Преображенский:
 Преображенский, Сергей Андреевич (1923–1988) — Заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной СССР по борьбе в 60-х, писатель, фотограф, военный инженер, капитан второго ранга.
Преображенский, Сергей Иванович (1903–1967) — литератор, драматург, актер, педагог; один из первых исполнителей роли Деда Мороза на ёлке в Колонном зале Дома Союзов, автор рекомендаций для артистов, выступающих в этой роли, разработчик сценария театрализованного новогоднего представления, на основе которого создавались разнообразные сценарии детских новогодних праздников в СССР в последующие десятилетия. Как писатель и драматург, вместе с Сергеем Образцовым стоял у истоков детского кукольного театра, ныне известного как Театр кукол Образцова.